KW2 Biguá - é um planador experimental, biplace, dotado de asas com enflechamento negativo, construído no Brasil. O seu protótipo for projetado pelo engenheiro Kuno Widmaier. Ele foi construído em parte por uma empresa paranaense, a IPE Aeronaves, e com o apoio do Aeroclube de Novo Hamburgo, tendo voado pela primeira vez em 19 de Dezembro de 1974. Tendo o DAC adquirido o projeto do Quero-quero, também a aquisição do projeto do KW2 "Biguá" (nome de uma ave da região sul do Brasil)  foi considerada pelo DAC, em continuidade ao projeto de equipar os aeroclubes do Brasil com planadores de construção nacional. Mas o Biguá foi preterido em favor do modelo IPE Nhapecan, inteiramente projetado e construído pela IPE. Ele foi utilizado para instrução primária  em Novo Hamburgo. Apenas um protótipo foi construído.

Ver também 

 IPE Quero-Quero KW1
 IPE Nhapecan

Ligações externas 

Vôo à Vela em Novo Hamburgo, do final dos anos 60 ao final dos 70.  Canal klauspoa. Publicado em 22 de dez de 2018, YouTube. Página visitada em 28 de junho de 2019.
 

Aeronaves da IPE
Aeronaves produzidas no Brasil
Planadores
Aeródinos monoplanos
Aeronaves de instrução
Aeronaves subsônicas
Aeronaves não motorizadas